Heinhold ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Heinhold (1927–2008), deutscher Ruderer
 Josef Heinhold (1912–2000), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Max Heinhold (1881–1946), deutscher Bergingenieur und Manager der Montanindustrie
 Susanne Heinhold-Krahmer, österreichische Altorientalistin
siehe auch Gustav Heynhold (1798–1862), deutscher Botaniker, manchmal Heinhold zitiert